Scheiner steht für:
 Scheiner (Mondkrater)

Personen:
 Annette Scheiner (* 1948), deutsche Fernsehmoderatorin
 Artuš Scheiner (1863–1938), tschechischer Illustrator, Zeichner und Maler
 Christoph Scheiner (1573–1650), deutscher Jesuitenpater und Astronom
 Ethan Scheiner (* 1968), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Franz Scheiner (1847–1917), deutscher Großverleger für Ansichtskarten
 Friedrich Scheiner (1923–1985), österreichischer Beamter
 Irwin Scheiner (1931–2021), US-amerikanischer Historiker und Japanologe
 Jakob Scheiner (1820–1911), deutscher Maler, siehe auch: Jakob und Wilhelm Scheiner
 Jens Scheiner (* 1976), deutscher Islamwissenschaftler

 Julius Scheiner (1858–1913), deutscher Astrophysiker (jüngerer Sohn von Jakob)
 Philipp Scheiner (* 1988), deutscher Journalist und Entertainer
 Wilhelm Scheiner (1852–1922), deutscher Maler (älterer Sohn von Jakob), siehe auch: Jakob und Wilhelm Scheiner

Siehe auch:
 Scheinerblende (Scharfstell-Hilfe für optische Geräte)
 Scheiner-Grad (Bestimmung der Lichtempfindlichkeit einer Fotoemulsion)
 Scheiner-Methode (Ausrichtung einer Fernrohrmontierung auf den Himmelspol)
 Scheinert
 Shiner

en:Scheiner